Vouvála kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ázoros, ort, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Vouvála (berg i Grekland), Kreta, Nomós Rethýmnis, 

Robotskapade Greklandförgreningar